Deep Space Industries — частная американская компания по промышленному освоению астероидов
 Delphine Software International — французский разработчик компьютерных игр.
 Display Serial Interface — стандарт подключения дисплеев в мобильных устройствах.
 Diverterless Supersonic Inlet — воздухозаборник реактивного двигателя, предназначенный для работы при сверхзвуковых скоростях.
 Drilling System International — частная компания со штаб-квартирой в ОАЭ предоставляющая специальное оборудование для бурения.